Грибунин, Владимир Фёдорович (1873—1933) — русский советский актёр.
 Грибунин, Семён Фёдорович (1870 — после 1918) — земский деятель, член Государственной думы IV созыва от Костромской губернии.